XXXII чемпионат Европы по водным видам спорта проходил с 13 по 24 августа 2014 года в Берлине (Германия). Место проведения — крытый велотрек .

Календарь 
Плавание: 18-24 августа

Прыжки в воду: 18-24 августа

Плавание на открытой воде: 13-17 августа

Синхронное плавание: 13-17 августа

Общий зачет по медалям

Плавание

Результаты

Мужчины 

* — участники предварительных заплывов

Женщины

Смешанные дисциплины

Прыжки в воду

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанная дисциплина

Синхронное плавание

Плавание на открытой воде

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанная дисциплина

Примечания

Ссылки 

2014
Август 2014 года
Спорт в Германии в 2014 году
Международные соревнования по плаванию в Германии
Международные соревнования по прыжкам в воду в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
водные виды
Чемпионаты Европы в Германии
2014 год в водных видах спорта
Международные соревнования по синхронному плаванию в Германии